Postenje je lahko:
 postenje, odpoved hrani
 Postenje, Ljubovija (Srbija)
 Postenje, Novi Pazar (Srbija)